Il Campionato argentino di rugby a 15 1999  è stato dalla selezione della Unione di Buenos Aires.

Le 21 squadre iscritte erano divise in tre livelli : "Campeonato", "Ascenso", "Estimulo".

Torneo "campeonato" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||5||5||0||0||292||80||212||10
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Tucumàn||5||4||0||1||184||80||104||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Rosario||5||3||0||2||161||126||35||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Cordoba||5||2||0||3||118||137||-19||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Cuyo||5||1||0||4||86||244||-158||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|6||align=left|Mar del Plata||5||0||0||5||82||256||-174||0
|}

Campione: Buenos Aires
Retrocede: nessuno. Nel 2000 si torna alla formula ad 8 squadre.

Torneo "Ascenso" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|San Juan||5||4||1||0||169||109||60||9
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Santa Fè||5||3||1||1||147||108||39||7
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Entre Rios||5||3||0||2||92||69||23||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Alto Valle ||5||2||0||3||103||149||-46||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Sur||5||2||0||3||100||109||-9||4
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Noroeste||5||0||0||5||119||186||-67||0
|}

Promosse: San Juan, Santa Fè
Retrocede: nessuno, per l'allargamento del torneo "Campeonado" ad 8 squadre.

Torneo "Estimulo"

Zona Nord 
  Girone 1 (forfait di Samtiago)

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Misiones||2||2||0||0||13||10||3||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Formosa||2||1||0||1||10||13||-3||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Santiago||2||0||0||2||0||0||0||0
|}

  Girone 2

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Salta||2||2||0||0||165||5||160||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|La Rioja||2||1||0||1||23||79||-56||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Jujuy||2||0||0||2||3||107||-104||0
|}

 Finale di zona

Zona Sud 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Chubut||2||2||0||0||77||7||70||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Austral||2||1||0||1||39||46||-7||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Oeste||2||0||0||2||24||87||-63||0
|}

Finale 

Promosse: entrambe le squadre. (per ristrutturazione dei campionati, a partire della stagione 2000)

Collegamenti esterni